Fishkill bzw. Fish Kill steht für:

Ortschaften im Dutchess County im US-Bundesstaat New York:
 Fishkill (Town, New York), eine Town im Dutchess County
 Fishkill (Village, New York), ein Village in der Town Fishkill
 East Fishkill (New York), eine Town im Dutchess County

Fishkill bzw. Fish Kill steht außerdem für:
 Fishkill Creek, ein Zufluss des Hudson River im US-Bundesstaat New York
 Fish kill, englischer Ausdruck für Fischsterben
 Fish kill, englischer Ausdruck für einen Strom voller Fische, abgeleitet von , siehe Kill (Gewässer)